Koortskapel (Dentergem), kapel in Dentergem
 Koortskapel (Waregem), kapel in Beveren-Leie